Ирина Абрамова:
 Абрамова, Ирина Евгеньевна (род. 1974) — российская спортсменка (пауэрлифтинг).
 Абрамова, Ирина Олеговна (род. 1962) — российский экономист.